Craquage (en anglais, cracking) peut désigner :
 en informatique, craquage, la modification d'un logiciel pour supprimer ou désactiver des fonctionnalités jugées indésirables ;
 en pétrochimie, craquage, la thermolyse du pétrole et de ses dérivés liquides.

Voir aussi 
 En pétrochimie, vapocraquage ;
 En chimie, craquage de l'eau, un procédé permettant l'obtention d'hydrogène et d'oxygène, en dissociant par la chaleur les atomes composant la molécule d'eau ;
 Craquage catalytique, un procédé dans lequel les grosses molécules d'alcanes se brisent lorsqu'elles sont portées à 500 °C environ ;
 Craquage thermique, un procédé qui consiste à chauffer du fioul léger et du pétrole lourd sous pression pour obtenir des molécules plus petites possédant de meilleures propriétés antidétonantes ;
 Craquage alimentaire ou cracking, un procédé de décomposition de produits agricoles en composés élémentaires utilisés par l’industrie agroalimentaire pour élaborer des aliments reconstitués dits aliments ultratransformés.